Общероссийский классификатор предприятий и организаций (сокращ. ОКПО), ОК 007-93 — принят в 1993 году, введён 1 июля 1994 года (Постановление Госстандарта России от 30.12.93 № 297).

Содержит восьми, десяти или четырнадцатизначный номер юридического лица, указываемый в бухгалтерских документах.

Изменения к ОКПО вносятся Росстатом в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов с использованием информационно-вычислительной сети Росстата.

Классификатор используется для ведения списка юридических лиц во всех государственных классификаторах и базах данных РФ для облегчения связывания данных о юридических лицах и учета статистики.

Также, как и ОКОГУ, является реквизитом N 4 электронного документооборота.

См. также 
 Методика расчета контрольного числа для кода ОКПО
 Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления

Ссылки 
 Поиск кодов ОКПО по ИНН или ОГРН (Федеральная служба государственной статистики) 
 Сервис поиска кода ОКПО 

Юридические лица
Ведомственные коды и классификаторы РФ
Организации России
Предприятия России